La Septième Porte est le troisième album de la série de bande dessinée Aria.

 Scénario et dessins : Michel Weyland 
 Couleurs : Nadine Weyland

Synopsis 
Aria rencontre Arcane qui lit le destin dans les lignes des feuilles des arbres... 
Mais cette rencontre risque de tourner au tragique lorsque Arcane transfère ses pouvoirs à Aria.

Publication 
 Le Lombard ()  /  
 Dupuis (Repérages) ()  /  

Album d'Aria
Album de bande dessinée sorti en 1983